

Cinema 
 Between the Lines – cortometraggio musicale del 1936 diretto da Roy Mack
 Between the Lines – film del 1977 diretto da Joan Micklin Silver
 Between the Lines – documentario del 2004 diretto da Dirk Simon

Musica 
 Between the Lines – album di Janis Ian del 1975
 Between the Lines – album dei Five Star del 1987
 Between the Lines – album di Jason Donovan del 1990
 Between the Lines – singolo degli Stone Temple Pilots del 2010

Televisione 
 Between the Lines – serie televisiva britannica del 1992